Дневная премия «Эмми» за лучшую детскую анимационную программу () вручается ежегодно с 1985 года. До 1993 года эта награда была известна как Дневная премия «Эмми» за лучшую анимационную программу (). «Артур» является рекордсменом по количеству номинаций (12), а Артур и «» имеют равное количество побед (4). У Nickelodeon больше всего наград среди всех телевизионных сетей (9).

Обычно объявляются пять номинантов, с победителем получившим трофей на церемонии. Исключением стала , на которой были объявлены шесть номинантов. На  были объявлены четыре номинанта. Последний раз это происходило за два десятилетия до этого в  и , когда награда была вручена впервые. Известно, что в этом списке появлялись специальные выпуски, а также шоу, появлявшиеся в течение нескольких лет, несмотря на то, что длились только один сезон.

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Общие победы за мультсериал

Общие победы за сеть 
Nickelodeon - 9
PBS - 8
CBS - 4
ABC - 3
The WB - 3
FOX - 2
Amazon - 2
Netflix - 2

Программы с множеством номинаций 

13 номинаций
 Артур

6 номинаций
 Озорные анимашки

5 номинаций
 
 Даша-путешественница
 
 Ох уж эти детки!
 Смурфики

4 номинации
 Даг
 
 Пингвины из Мадагаскара
 
 
3 номинации
 
 
 
 
 Кунг-фу панда: Удивительные легенды
 Волшебный школьный автобус
 Новые приключения Винни-Пуха
 Приключения мультяшек
 
 

2 номинации
 101 далматинец
 
 Да здравствует король Джулиан
 Бэтмен: Мультсериал
 
 Ручей Крейга
 Чёрный Плащ
 Утиные истории
 
 Хильда
 Ким Пять-с-плюсом
 
 Затерянные в стране Оз
 
 
 Пинки и Брейн
 Пинки, Элмайра и Брейн
 
 Губка Боб Квадратные Штаны
 Волшебники: Истории Аркадии
 Мой шумный дом

См. также

Примечания

Детская анимационная программа
Награды, появившиеся в 1985 году
Премия «Эмми»
Анимационные премии